

Comunas na Lombardia 
 Cernusco sul Naviglio — comuna na província de Milão
 Trezzano sul Naviglio —  comuna na província de Milão
 Robecco sul Naviglio — comuna na província de Milão
 Cumignano sul Naviglio — comuna na província de Cremona
 San Zeno Naviglio — comuna na província de Bréscia

Outros 
 Naviglio Grande — canal em Milão (província)

Desambiguações de topônimos